Snit (kleding), wijze waarop of de vorm waarin een kledingstuk uit stof wordt gesneden
 Snit (bridge), een speelwijze, waarbij van een aantal kaarten niet de hoogste wordt gespeeld